La Serie A1 1995-96 è stata la 77ª edizione della massima serie del campionato italiano maschile di pallanuoto.

Si sono qualificate per i Play-off solo le prime quattro classificate. Il Posillipo ha chiuso in testa la stagione regolare e battuto in finale il Pescara aggiudicandosi il quarto scudetto consecutivo.

Classifica

Play Off

Tabellone

Risultati

Semifinali

Finale scudetto

Verdetti
 CN Posillipo Campione d'Italia
 RN Bogliasco e Modena retrocesse in Serie A2

Bibliografia

Voci correlate
Serie A2 1995-96

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1995
Sport acquatici nel 1996
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto